Bumba se poate referi la:

Geografie
 Bumba, Republica Democrată Congo, oraș în partea de nord a Republicii Democrate Congo
 Bumba, un crater de pe satelitul Rhea

Persoane
 Claudiu Bumba, fotbalist român

Altele
 Bumba (gen), un gen de păianjeni din subfamilia Theraphosinae